William Parry Murphy – amerykański lekarz i laureat Nagrody Nobla
 William Parry Murphy Jr. – amerykański naukowiec i wynalazca, syn Williama
 William Murphy – amerykański aktor
 William Martin Murphy – irlandzki przemysłowiec
 Bill Murphy – amerykański bejsbolista
 Billy Murphy – angielski piłkarz
 William Murphy – irlandzki bokser
 William Murphy (1936-) – irlandzki duchowny rzymskokatolicki